Cette page présente le bilan saison par saison du Pays d'Aix Football Club (anciennement AS Aixoise).

Tableaux de statistiques par saison

Sources 
 Fiche sur l'Association Sportive Aixoise (Bilan saison par saison)
 Classements de la  française par saison

Notes et références 

Association sportive aixoise
Aixoise AS